

Sources 
  (consulté le ), permettant de consulter les images satellitaires de la ligne et de son environnement.
 .
 .

LGV Tanger - Kénitra